

Старі Ґути — село в гміні Грабово Кольненського повіту Підляського воєводства
 Старі Ґути — село в гміні Піш Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства